Десетобој у мушкој конкуренцији на 12. Светском првенству у атлетици 2009. у Берлину је одржан 19. и 20. августа на Олимпијском стадиону.

Земље учеснице 

Учествовала су 38 атлетичара из 22 земље.

  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (3)
  (2)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2009.

Најбољи резултати у 2009. години 
Десет најбољих десетобојаца у 2009. године пре почетка првенства (15. августа 2009.), имали су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2009.

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

100 метара 
Такмичење је одржано 19. августа 2009. године.

Почетак такмичења: 1. група у 10:04, 2. група у 10:14, 3. група у 10:22, 4. група у 10:31, 5. група у 10:37.

Ветар: 1. група +0.3 м/с, 2. група -0.3 м/с, 3. група +0.2 м/с, 4. група 0.0 м/с и 5. група -0.4 м/с.

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 19. августа 2009. године са почетком у 11:15. Такмичари су били подељени у 2 групе.

Бацање кугле 
Такмичење је одржано 19. августа 2009. године са почетком у 13:21. Такмичари су били подељени у 2 групе.

Скок увис 
Такмичење је одржано 19. августа 2009. године. Такмичари су били подељени у 2 групе.

Почетак такмичења: Група А у 18:05, група Б у 18:06.

400 метара 

Такмичење је одржано 19. августа 2009. године. Такмичари су били подељени у 5 група.

Почетак такмичења: група 1 у 21:58, група 2 у 22:05, група 3 у 22:13, група 4 у 22:23, група 5 у 22:30.

110 метара препоне 

Такмичење је одржано 20. августа 2009. године. Такмичари су били подељени у 5 група.

Почетак такмичења: група 1 у 10:05, група 2 у 10:15, група 3 у 10:21, група 4 у 10:29, група 5 у 10:37.

Ветар: 1. група +0,3 м/с, 2. група +0,3 м/с, 3. група -0,1 м/с, 4. група 0,0 м/с и 5. група +0,3 м/с.

Бацање диска 
Такмичење је одржано 20. августа 2009. Такмичари су били подељени у 2 групе.

Почетак такмичења: група 1 у 11:07, група 2 у 12:38.

Скок мотком 

Такмичење је одржано 20. августа 2009. године. Такмичари су били подељени у 2 групе.

Почетак такмичења: Група А у 14:25, група Б у 14:25.

Бацање копља 

Такмичење је одржано 20. августа 2009. године. Такмичари су били подељени у 2 групе.

Почетак такмичења: група 1 у 19:26, група 2 у 20:38.

1500 метара 
Такмичење је одржано 20. августа 2009. године. Такмичари су били подељени у 2 групе.

Почетак такмичења: група 1 у 22:00, група 2 у 22:17.

Коначан пласман

Извори

Спољашње везе 
 Резултати десетобоја на званичном сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2009.
Десетобој на Светском првенству у атлетици на отвореном